Леа́ндро Никола́с Больма́ро (; род. 11 сентября 2000 года в Лас-Варильясе, Кордова, Аргентина) — аргентинский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Леново Тенерифе» или Лиги ACB. Играет на позиции атакующего защитника. На драфте НБА 2020 года он был выбран под двадцать третьим номером командой «Нью-Йорк Никс» и обменян в «Миннесота Тимбервулвз».

Профессиональная карьера 
16 июля 2017 года Больмаро подписал контракт с первым профессиональным клубом в своей карьере, которым стал «Эстудиантес» (Баия-Бланка), выступающий в Национальной Баскетбольной Лиге, высшей баскетбольной лиге Аргентины. Сыграв 25 матчей в сезоне 2017/2018, Больмаро набирал в среднем 1,8 очка, 0,6 подбора и 0,5 передачи за 7,1 минут за игру.

Перед началом сезона 2018/2019 Больмаро перешёл в «Барселону», где в первый год играл за резервную команду «Барселону Б» в Испанской баскетбольной лиге. В 33 играх Больмаро набирал в среднем 10,4 очков, 3,1 подбора, 2,7 передачи и 1,2 перехвата за 24,1 минуты за игру.

Сезон 2019/20 Больмаро провёл, играя за обе команды Барселоны. 11 октября 2019 года он дебютировал в Евролиге, набрав 5 очков и 2 перехвата за 18 минут в победе над «Зенитом» со счётом 87—63. По итогам сезона Больмаро сыграл в 24 матчах и набирал в среднем 8,0 очков, 1,6 подборов, 2,5 передачи и 1,2 перехвата за игру.

19 апреля 2020 года Больмаро выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года. 13 августа Барселона продлила контракт с Больмаро на 3 года. На драфте НБА 2020 года Больмаро был выбран под 23-м номером командой «Нью-Йорк Никс». После драфта Больмаро объявил, что останется в Барселоне на сезон 2020/21. 20 ноября 2020 года был обменян в «Миннесота Тимбервулвз» по итогам трёхсторонней сделки.

18 сентября 2021 года «Миннесота» официально подписала Леандро Больмаро, контракт которого рассчитан на 4 года и 11,8 млн долларов, а «Барселона» получит за игрока выкуп в размере 900 000 евро.

Юта Джаз (2022—2023) 
6 июля 2022 года Больмаро был обменян вместе с Маликом Бизли, Джарредом Вандербилтом, Патриком Беверли, правами на Уокера Кесслера, четырьмя будущими пиками первого раунда драфта НБА и правом на обмен пиками в «Юту Джаз» на Руди Гобера. 16 февраля 2023 года «Джаз» отчислили игрока.

Леново Тенерифе (2023—настоящее время) 
2 марта 2023 года Больмаро подписал контракт с «Леново Тенерифе» из Лиги ACB.

Достижения 
  Чемпион Испании: 2020/2021
  Обладатель Кубка Испании: 2021

Статистика

Статистика в Европе

Примечания 

Баскетболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки БК «Эстудиантес» Байя-Бланка
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Барселона Б»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Тенерифе»